Schomer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schomer (1915–2005), deutscher Filmarchitekt, Architekt, Maler und Kunsterzieher
 Justus Christoph Schomer (1648–1693), deutscher lutherischer Theologe
 Nikolaus Schomer (1613–1690), deutscher Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Schomer, Pseudonym von Nachum Schaikewitsch (1850–1905), russischer Schriftsteller

Siehe auch:
 HaSchomer, jüdische Bewachungsorganisation in Palästina
 Schommer
 Schoemer